Hydrobatidae  è una famiglia di uccelli dell'ordine Procellariiformes.

Comprende gli uccelli delle tempeste o petrelli che nidificano nelle isole del Pacifico, nell'Atlantico, nel Mediterraneo, lungo le coste del orientali americane, nelle isole intorno all'Antartide e nelle coste meridionali dell'Australia.

Tassonomia 
Comprende i seguenti generi e specie:

 Genere Hydrobates 
 Hydrobates pelagicus () – uccello delle tempeste europeo
 Genere Oceanodroma 
 Oceanodroma microsoma () – uccello delle tempeste minuto
 Oceanodroma tethys () – uccello delle tempeste cuneato
 Oceanodroma castro () – uccello delle tempeste di Castro
 Oceanodroma monteiroi  – uccello delle tempeste di Monteiro
 Oceanodroma jabejabe () – uccello delle tempeste di Capo Verde
 Oceanodroma monorhis () – uccello delle tempeste di Swinhoe
 Oceanodroma leucorhoa () – uccello delle tempeste codaforcuta
 Oceanodroma socorroensis  – 
 Oceanodroma cheimomnestes  – 
 Oceanodroma markhami () – uccello delle tempeste di Markham
 Oceanodroma tristrami  – uccello delle tempeste di Tristram
 Oceanodroma melania () – uccello delle tempeste nero
 Oceanodroma macrodactyla  – uccello delle tempeste di Guadalupe
 Oceanodroma matsudairae  – uccello delle tempeste di Matsudaira
 Oceanodroma homochroa () – uccello delle tempeste cenerino
 Oceanodroma hornbyi () – uccello delle tempeste dal collare
 Oceanodroma furcata () – uccello delle tempeste forcuto

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni